Diericke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich von Diericke (1709–1783), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Otto von Diericke (1743–1819), preußischer Generalleutnant
 Otto von Diericke (1780–1860), preußischer Generalleutnant 
 Ralf von Diericke (* 1961), deutscher Fußballprofi

Siehe auch:
 Diercke
 Dirke